Dwa jeziora w Polsce:
 Jezioro Janowskie – jezioro w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie brodnickim, w gminie Brzozie
 Jezioro Janowskie – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Sorkwity

Przypisy